Hoël est un prénom porté par plusieurs rois légendaires de Bretagne et par des membres de la maison de Bretagne :

Rois légendaires 
Hoël I dit Hoelus Magnus : fils d'Anna, sœur du roi Arthur, et de Budic d'Armorique - régna sur l'Armorique pendant la première moitié du .
Hoël II : fils d'Hoël I - roi d'Armorique - régna sur l'Armorique au .
Hoël III : fils d'Alain I, roi d'Armorique - régna sur l'Armorique pendant la première moitié du .

Membres de la maison de Bretagne 
Hoël I : fils illégitime d’Alain II de Bretagne et d’une noble nommée Judith - comte de Nantes et duc de Bretagne de 960 à 981.
Hoël II ou Hoël de Cornouaille : fils aîné d’Alain Canhiart, comte de Cornouaille, et de Judith - comte de Cornouaille et de Nantes, puis duc de Bretagne de 1066 à 1084. 
Hoël III : fils putatif de Conan III et de son épouse Mathilde d’Angleterre - duc prétendant de Bretagne.

Voir
Le prénom Hoël.